Poikkipuoliainen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Poikkipuoliainen (sjö), Nyland, 
 Poikkipuoliainen (ö), Birkaland, Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar